Piazza Indipendenza ist der Name folgender Plätze in Italien:

 Piazza Indipendenza (Florenz)
 Piazza Indipendenza (Palermo)
 Piazza Indipendenza (Rom)
 Piazza Indipendenza (Siena)